Inside Out – zespół muzyczny
 Inside Out – album zespołu Anthrax
 Inside Out – album Johna Martyna
 Inside Out – album Emmy Rossum
 Inside Out – album Culture Beat
 Inside Out – album amerykańskiego rapera MC Hammera
 W głowie się nie mieści – film animowany z 2015 roku
 Inside Out - singel duetu The Chainsmokers oraz piosenkarki Charlee
 Inside Out - singel Zedda oraz piosenkarki Griff